Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2011. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2012, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Romania vs. Repubblica Ceca

Russia vs. Brasile

Israele vs. Canada

Sudafrica vs. Croazia

Cile vs. Italia

Giappone vs. India

Belgio vs. Austria

Australia vs. Svizzera

Verdetti
Ammesse al Gruppo Mondiale 2012:  -  -  -  -  -  -  - 
Retrocesse ai gruppi zonali 2012:  -  -  -  -  -  -  -

Voci correlate
Coppa Davis 2011
Coppa Davis 2011 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Spareggi